Horowitz (: הוֹרוֹביץ, Horovic, : האָראָװיץ), v různých přepisech též Horovitz, Hurvitz, Gurjevič či Hovorovic, je židovské příjmení pocházející z názvu středočeského města Hořovice v jazyce jidiš. Mezi jeho nositele patří:

 Ješaja Horowitz, otec Žalmana Horowitze, + 1517 v Praze 
 Aharon Mešulam Zalman Horowitz, zvaný Munka Hořovský (kol. 1470–1545) – pražský židovský finančník, politik a stavitel Pinkasovy synagogy
 Šabtaj Šeftl Horowitz starší (1565–1619) – pražský rabín, učenec a kabalista
 Ješaja Horowitz (1565 - 1630), židovský rabín, učenec a kabalista
 Šabtaj Šeftl Horowitz mladší (asi 1590–1660) – pražský, německý a vídeňský rabín, učenec
 Šmu'el Šmelke Horowitz (1726–1778) – chasidský rabín a kabalista
 Michail Gurevič (1893 - 1976) – sovětský letecký konstruktér letadel MiG
 David Horowitz (1899–1979) – izraelský ekonom a guvernér Izraelské centrální banky
 Vladimir Horowitz (1903–1989) – rusko-americký pianista
 Israel Albert Horowitz (1907–1973) – americký šachista, mezinárodní mistr, šachový publicista
 Aron Jakovlevič Gurevič (1924 Moskva – 2006) – ruský vědec, kulturolog a historik-medievalista
 Israel Horovitz (1939–2020) – americký dramatik, režisér a herec
 Anthony Horowitz (* 1956) – britský spisovatel a scenárista
 Scott Horowitz (* 1957) – americký kosmonaut
 David Horovitz (* 1962) – izraelský novinář, šéfredaktor deníku The Jerusalem Post, později zakladatel portálu The Times of Israel
 Nican Horowitz (* 1965) – izraelský politik a poslanec
 Ben Horowitz (* 1966) – americký technologický podnikatel, investor, bloger a autor knih

Zároveň jde o rodné příjmení následujících:
 Amos Hadar, rodným jménem Amos Horowitz – izraelský politik a poslanec
 Popa Chubby, rodným jménem Ted Howoritz – americký bluesový zpěvák
 Winona Ryder, rodným jménem Winona Laura Horowitz – americká herečka

Židovská příjmení